Титель — многозначный термин.

Населённые пункты 
 Титель, Т и т е л (лезг.) —  село в Курахском районе.
 Титель — община в Сербии, входит в Южно-Бачский округ.

Персоналия 
 Титель, Александр Борухович (род. 1949) — советский и российский театральный деятель, оперный режиссёр, педагог, народный артист России. 
 Вернер Титель — министр по охране окружающей среды и водному хозяйству Германской Демократической Республики.

Персонаж 
 Полковник Титель — персонаж, чью роль в фильме «Факт» сыграл Донатас Банионис.